Medicina:
 Xoc (circulatori), greu condició mèdica caracteritzada per hipoperfusió i hipòxia, pot ser:
 Xoc hipovolèmic, estat clínic conseqüència d'un baix volum circulant de sang
 Xoc cardiogènic, síndrome que s'origina quan el cor bomba sang de manera inadequada
 Xoc sèptic, estat d'hipotensió arterial severa associada a una infecció sistèmica
 Síndrome del xoc tòxic, trastorn poc freqüent provocat per una toxina bacteriana
 Teràpia de xoc, inducció deliberada i controlada d'alguna forma d'estat de xoc fisiològic en un individu amb la finalitat de tractament psiquiàtric
 Biologia:
 Xoc tèrmic (Biologia), repercussió de l'augment de temperatura en la geometria i funcionalitat de les proteïnes cel·lulars.
 Física:
 Xoc o col·lisió entre dos o més cossos
 Xoc elàstic, col·lisió entre dos o més cossos en la qual aquests no pateixen deformacions permanents
 Xoc inelàstic, col·lisió entre dos o més cossos en la qual aquests poden patir deformacions i augment de temperatura
 Xoc tèrmic (Materials), trencament d'algun material en sofrir un canvi sobtat i ampli de temperatura
 Miscel·lània:
 Xoc de civilitzacions, terme encunyat per Samuel Huntington per explicar els conflictes que es poden derivar de la diferència de cultures en les relacions internacionals
 Xoc de reis, novel·la de la sèrie Cançó de gel i de foc, de George R.R. Martin